37-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 6 вересня до 12 жовтня 1969 року в Москві. Додатковий матч за звання чемпіона (Москва, 19—29 січня 1970 року) виграв Тигран Петросян.

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право участі в міжзональному турнірі завоювали Полугаєвський, Геллер, Смислов і Тайманов.

Турнірна таблиця

Додатковий матч за звання чемпіона СРСР

Посилання 
 37th USSR Championship and Zonal Moscow 1969

Чемпіонати СРСР із шахів
1969 у шахах
Вересень 1969
Жовтень 1969